Персоналии
 Сартин, Антуан (Antoine Sartine; 1681—1744) — французский финансист, ставший испанским губернатором под именем Antonio de Sartine.
 Сартин, Антуан де (Antoine de Sartine; 1729—1801) — французский министр и знаменитый парижский полицмейстер Людовика XV; сын предыдущего.
 Сартин, Шарль де (Charles de Sartine; 1760—1794) — французский политик, докладчик в Государственном совете (1780—1791); сын предыдущего.

Прочее
 «Сартин» (Sartine) — французский фрегат, сначала торговый (1775—1778), затем военный (до 1780), названный в честь министра Антуана де Сартина.

См. также 
 Сартин-Игол